Премия «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана — американская кинематографическая награда, присуждаемая c 1988 года некоммерческой организацией Film Independent лучшей актрисе, исполнившей роль второго плана в независимом кинофильме.

За все время существования премии её получили 35 актрис. Актриса Чжао Шужень — последняя на данный момент обладательница премии, она получила её за роль Най Най в фильме «Прощание». Актриса Эллисон Дженни три раза номинировалась на премию как лучшая актриса в роли второго плана; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Независимый дух» в категории «Лучшая актриса в роли второго плана».

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Статистика

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана
 Премия BAFTA за лучшую женскую роль второго плана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии 

Независимый дух
Списки актрис
Награды актрисам